Moviment dels Sants dels Últims Dies (de l'acrònim en anglès Latter Day Saints), moviment religiós restauracionista fundat per Joseph Smith
 Liberal Democràcia d'Eslovènia (del seu nom en eslovè Liberalna Demokracija Slovenije), partit polític d'Eslovènia
 Lliga del Sud, partit polític de França
 LDS F1 (de les inicials del seu fundador Louis Douglas Serrurier), equip automobilista històric sud-africà de Fórmula 1
 Lágrimas de Sangre, banda catalana de rap combatiu